Galileu Galilei — físico e astrônomo florentino
 Galileu (revista) — revista de divulgação científica publicada pela Editora Globo, sucessora da revista Globo Ciência
 Galileo (CRS) — sistema de reservas por computador

 Galileo (sonda espacial) — sonda enviada a Júpiter
 Galileo Galilei (banda) — grupo japonês de indie
 Galileia — região de Israel

Ou ainda:
 A Vida de Galileu — peça de Bertolt Brecht
 Aeroporto Internacional Galileo Galilei — aeroporto de Pisa, na Itália
 Planetário Galileo Galilei — planetário em Buenos Aires, na Argentina
 Jesus — referenciado por vezes como "o galileu"

Desambiguações de gentílicos